Баранка Ларга има више значења:

 Баранка Ларга (Ероика Сиудад де Ехутла де Креспо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Баранка Ларга, Ла Сијенега (Сан Андрес Пастлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику